Amerikai Egyesült Államok
 Lone Rock (Iowa)
 Lone Rock (Washington)
 Lone Rock (Juneau megye, Wisconsin)
 Lone Rock (Richland megye, Wisconsin)

 Kanada
 Lone Rock (Saskatchewan)